Ralph Abercromby è il nome di diverse personalità:

Ralph Abercromby, (1734-1801)  generale inglese
Sir Ralph Abercromby Lord Dunfermline, diplomatico inglese
Ralph Abercromby, meteorologo inglese